Every Little Thing (duo), een Japans duo
 Every little thing (The Beatles), een nummer van The Beatles
 Every Little Thing She Does Is Magic, een nummer van The Police